Кубок Хорватии по футболу 2013/14 года () — 23-й розыгрыш Кубка Хорватии по футболу.

Предварительный раунд

Первый раунд

1/8 финала

1/4 финала

Ссылки 
Официальный сайт 

2013/2014
Спорт в Хорватии в 2013 году
Спорт в Хорватии в 2014 году
Хорватия